Afrin (stad), een stad in het noorden van Syrië en administratief centrum van het Afrin District en Afrin subdistrict
Afrin (district), een district in het Aleppo gouvernement 
Nahiya Afrin, een subdistrict in het district Afrin
Afrin (rivier), een rivier in Turkije en Syrië